NIF (indeks giełdowy)
 National Ignition Facility – eksperymentalne urządzenie, które wywołuje kontrolowaną syntezę termojądrową.